Wau é um dos três distritos do estado de Gharb Bahr al Ghazal, localizado na região autônoma do Sudão do Sul,  Sudão. É neste distrito que se situa a capital do estado, Wau.

Distritos do Sudão